Сатиш Кумар (, ) — индийский .

Биография 
Сатиш Кумар родился в 1957 году.

Кумар является специалистом по растениям семейства Орхидные. Он работает исследователем в Tropical Botanical Garden & Research Institute, Тируванантапурам; Сатиш занимается этой деятельностью начиная с 1981 года. Он также является вице-председателем Indian Subcontinent Regional Orchid Specialist (ISROSG) группы IUCN/SSC.

Научная деятельность 
Сатиш Кумар специализируется на семенных растениях. Он описал несколько десятков видов растений.

Некоторые публикации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Vedamsbooks: A Catalogue of Indian Orchids